

Cinema
 Paterson – film del 2016 diretto da Jim Jarmusch

Geografia 
Australia
Paterson – città del Nuovo Galles del Sud
Paterson – fiume del Nuovo Galles del Sud 
Nuova Zelanda
 Paterson Inlet – porto naturale

Stati Uniti d'America
Paterson – città del New Jersey

Persone 
 Alan Paterson (1928-1999) – altista britannico
 Alex Paterson (1959) – musicista britannico
 Banjo Paterson (1864-1941) – poeta australiano
 Bill Paterson (1945) – attore britannico
 Callum Paterson (1994) – calciatore scozzese
 Chris Paterson (1978) – rugbista a XV scozzese
 David Paterson (1954) – politico statunitense
 Don Paterson (1963) – scrittore e poeta scozzese
 Eric Paterson (1929-2014) – hockeista su ghiaccio canadese
 Isabel Paterson (1886-1961) – giornalista, scrittrice e critica letteraria canadese naturalizzata statunitense
 Jamie Paterson (1991) – calciatore inglese
 Lydia Paterson (1997) – tiratrice a segno statunitense
 Katherine Paterson (1932) – scrittrice statunitense 
 Martin Paterson (1987) – calciatore nordirlandese
 Neil Paterson (1916-1995) – scrittore, sceneggiatore e giornalista scozzese
 Ralston Paterson (1897-1981) – radiologo e oncologo scozzese
 Robert Paterson (1970) – compositore, direttore d'orchestra e percussionista statunitense
 Steve Paterson (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Tim Paterson (1956) – programmatore statunitense
 William Paterson (1658-1719) – uomo d'affari scozzese
 William Paterson (1745-1806) – politico e giudice statunitense

Altro 
 Paterson – poema di William Carlos Williams
 Paterson Football Club – antica società calcistica statunitense

Pagine correlate 
 Patterson